Александр Васильевич Лавров:
 Лавров, Александр Васильевич (род. 1949) — литературовед, академик РАН.
 Лавров, Александр Васильевич (род. 1962) — советский и российский музыкант, композитор, саунд-продюсер и музыкальный педагог.